Tucht 
 Doorzettingsvermogen om iets te doen als iemand er eigenlijk geen zin in heeft
 Beroep
 Vakgebied
 Vakwetenschap
 Kunstvorm
 Sporttak

In de muziek
 Discipline (band), een Nederlandse hardcoreband
 Discipline (Janet Jackson), een album van Janet Jackson
 Discipline (King Crimson), een album van King Crimson

Zie ook
 Discipel